Städele ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfons Städele (1889–1963), deutscher Philologe
 Auguste Städele (1879–1966), deutsche Bäuerin und Fotografin
 Christoph Städele (1744–1811), deutscher Hutmacher und Dichter aus Memmingen in Oberschwaben

Familienname
Deutscher Personenname